Yueshi steht für:

 chinesisch 岳石文化, die Yueshi-Kultur, die auf die neolithische Shandonger Longshan-Kultur folgte 
 chinesisch: 月氏 oder 月支, eine falsche Lesung des Namens der indoeuropäischen bzw. indogermanischen Stammesgruppe der Yuezhi